Il campionato europeo dei piccoli stati di pallavolo femminile è una competizione creata dalla CEV nel 2000 e riservata agli stati europei di dimensioni o popolazione ridotte, che avrebbero poco opportunità di partecipare ad un campionato europeo normale.

Il torneo assegna il titolo di Campione d'Europa e possono partecipare solo le 15 squadre appartenenti alle federazioni designate dalla CEV.

Nazionali ammesse

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni